Oesterley är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Oesterley (1805–1891), tysk målare
 Carl Oesterley den yngre (1839–1930), tysk målare
 Ferdinand Oesterley (1802–1858),  tysk jurist
 Georg Heinrich Oesterley (1774–1847),  tysk jurist
 Hermann Oesterley (1833–1891), tysk germanist och bibliotekarie
 Marie Oesterley (1842–1917),  tysk målare

Tyska efternamn